Пангасинан:
 Пангасинан — провинция Филиппин
 Пангасинан — народ на Филиппинах
 Пангасинан (пангасинанский язык) — один из филиппинских языков